Germaine Greer
Germaine Acremant
Germaine Tillion
Germaine (Aisne)
Anne Louise Germaine de Staël
Joe Germaine
Desambiguação